Mezei Gábor közgazdász (1983-ban megkapta a Magyar Népköztársaság Állami Díját)
 Mezei Gábor (1935–) belsőépítész
 Mezei Gábor (1982–) költő